Boldù ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Boldù (1793–1837), italienischer Politiker und Bürgermeister von Venedig
 Giovanni Boldù (nachweisbar 1454–1475), italienischer Medailleur und Maler